Eerste Wereldoorlog
 Westfront (Eerste Wereldoorlog)
 Bezoekerscentrum Westfront in Nieuwpoort, België, onder het Koning Albert I-monument
Tweede Wereldoorlog
 Westfront (Tweede Wereldoorlog) (inclusief Fall Gelb)
 Commando Westfront van de Vesting Holland
 vanuit Sovjet-gezichtspunt: Oostfront (Tweede Wereldoorlog)